Margolies ist der Name folgender Personen:

 Marjorie Margolies-Mezvinsky (* 1942), US-amerikanische Politikerin
 Mosche Margolies (gest. 1781), jüdischer Gelehrter in Litauen
 Moses S. Margolies (1851–1936), Rabbi
 Reuvein Margolie (1889–1971), Talmud-Gelehrter
 Rob Margolies, US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch: Margolis, Margulies, Margulis